Bréel, een gemeente in het Franse departement Orne
 Breel (drijflichaam), een drijver voor netten in de zeevisserij
Een riempje om een onrustige valk in toom te houden, zie Valkerij
 Breel (achternaam), een Nederlandse achternaam